Michael Bille ist der Name folgender Personen:

* Michael Bille (Marineoffizier) (1769–1845), dänisch-norwegischer und deutscher Marineoffizier
 Michael Bille (General) (* 1951), deutscher Generalmajor